„To nie ja!” – singiel polskiej piosenkarki Edyty Górniak z 1994 roku 
 To nie ja – serial telewizyjny nadawany w latach 2014-15